Двойчатка:
 Двойчатка — рыболовная снасть.
 Двойчатка () — род растений семейства Капустные.
 Двойчатка (лат. ) — род растений семейства Зонтичные.
 Двойча́тка — деревянный духовой инструмент, бытующий в Смоленской области России, представляющий собой две парные дудки, играемые одновременно.